The Reward of Patience – cortometraggio di animazione del 1915 prodotto dalla J.R. Bray Studios
The Reward of Patience – film del 1916 diretto da Robert G. Vignola